Schnuse ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Wilhelm Schnuse (1812–1875), deutscher Staatsanwalt und Politiker (NLP)
 Karl August Wilhelm Schnuse (1850–1909), deutscher Forschungsreisender und Insektensammler